Le championnat d'Algérie de football 1970-1971 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 12 équipes.

Le MC Oran remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

NB: La RTA retransmettra pour la première fois une rencontre télévisée en direct sur le territoire algérien, celui du match: mca /usmba .

(*) jsk/jsmt 0/1 ...match retard joué en .

(*) USMA-CRB (2-4) match retard joué le dimanche 10/1/1971

(*) USM Belabbes n'a pas fait le déplacement à Guelma!

Meilleurs buteurs 
Classement des buteurs du championnat pour la saison 1970-1971.

Articles connexes 
 Coupe d'Algérie de football 1970-1971
 Championnat d'Algérie de football D2 1970-1971

Notes et références

Notes 
Archives personnels de M'hammed (La voix de l'oranie, rétrospectives du football oranien de 1962 au 1971.

Références 

Championnat d'Algérie de football
Football en 1970
Football en 1971